

Geografia
 Oger – comune francese situato nel dipartimento della Marna
 Le Mesnil-sur-Oger – comune francese situato nel dipartimento della Marna
 Saint-Ouen-du-Mesnil-Oger – comune francese situato nel dipartimento del Calvados

Persone
 Claudine Oger, in arte Claudine Auger (1941) – attrice francese
 Thomas Oger (1980) – tennista monegasco

Altro
 Saudi Oger – compagnia petrolifera saudita